Јединство је седми студијски албум српске музичке групе -{Darkwood Dub}-. Албум је објављен 14. новембра 2008. године за издавачку кућу Б92.

Списак песама

Референце 

Албуми 2008.
Албуми групе Darkwood Dub
Албуми издати за Б92